Queen Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Queen Creek Bridge (Florence Junction, Arizona), ID-Nr. 88001643
 Queen Creek Bridge (Superior, Arizona), ID-Nr. 88001679